Tarifa je ve španělské provincii Andalusie comarce Campo de Giblartar:

 Tarifa – město a přístav
 Tarifa (ostrov) – ostrov
 Mys Tarifa – mys